A DMT rövidítés jelentései:

Kémiai anyagok rövidítéseként:
 Dimetiltriptamin, egy hallucinogén hatású triptamin és neurotranszmitter.
 Dimetil-tereftalát, poliészter prekurzor.
 Dezoximetiltesztoszteron, egy anabolikus szteroid.

Más értelemben:
 Dʿmt, egy történelmi királyság a mai Eritrea és Észak-Etiópia területén.
 Discrete Multitone Modulation, ADSL-nél használják